Янпольський — єврейське прізвище:

Відомі представники

 Янпольський Авраам Рувимович — радянський математик.
 Янпольський Анрі Борисович ( 1935) — білоруський музикант (скрипач), педагог.
 Янпольський Борис (Борух) Залманович (1898–1975) — білоруський радянський театральний актор.
 Янпольська Фанні Йосипівна, Фрейда-Геня (Фанні) Єселівна (Йосипівна) Янпольська (нар. 11 листопада 1879, м. Глухів Глухівського повіту Чернігівської губернії — пом ?, м. Ленінград, Російська РФСР, СРСР) — більшовицька революціонерка єврейсько-українського походження,